Владимир Порфирьевич Головин — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился 25 июля 1909 года в городе Чернь Тульской губернии. Член ВКП(б) с 1931 года.

Окончил факультет чёрной металлургии Уральского индустриального института (1936). В 1936—1939 гг. — аспирант, одновременно зам. декана факультета, начальник учебно-производственного отдела, зам. секретаря парткома Уральского индустриального института.

В сентябре 1939 — январе 1940 г. — председатель Свердловского горсовета, в январе 1940 — мае 1947 — председатель Свердловского горисполкома.

С августа 1947 г. — на советской работе в Татарской АССР: председатель Казанского горисполкома (до июня 1952 г.), председатель Казанского облисполкома (до апреля 1953 г.), затем зам. председателя Совета министров Татарской АССР.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 2-го и 3-го созыва.

Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Примечания

Ссылки 
 Головин 

Выпускники Уральского технического университета
Председатели Свердловского горисполкома
Председатели Казанского горисполкома
Председатели Казанского облисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Члены КПСС